René de Jesús Peña González es un fotógrafo cubano residente en La Habana (Cuba). Ha expuesto sus fotografías en diversas exposiciones en diferentes países como por ejemplo en España y los Estados Unidos (Seattle, Pensilvania, Nueva York).

Biografía 
Nacido en la Habana en 1957, René Peña estudia idiomas ⎯francés e inglés⎯ en la universidad de la Habana de la cual sale diplomado de inglés. Autodidacto, René Peña se forma solo y toma sus primeras fotografías a la edad de 8 años con la cámara familiar. Su trabajo se polariza sobre la dualidad del ser humano, el individuo que intenta tener su propia identidad pero no puede deshacerse del grupo social. Sus fotografías se caracterizan por contrastes fuertes negros y blancos, entre el sujeto y el fondo y entre el sujeto y el objeto.

Aunque se lo ha comparado con el fotógrafo americano Robert Mapplethorpe, sus influencias son los fotógrafos cubanos Eduardo Muñoz Ordoqui y Marta María Pérez Bravo (practicando también la fotografía de negro y blanco). Hoy, René Peña experimenta la fotografía color y numérico

Exposiciones 

Exposiciones en solitario

 René Peña: Fotografías, Fototeca de Cuba, La Habana (2002)
 René Peña: Introspectiva, Casa de los Tiros, Granada, España (2002)
 Man Made Materials, Suyama Space, Seattle.

Exposiciones colectivas 

 Latin American Artist Photographers from the de Lehigh University Art Gallery Collection, Lehigh University, Pensilvania (2001)
 Passionately Cuban, University Art Museum, State University of New York en Albany, Nueva York (2001).
Primer Festival Nacional de Video Arte, Fundación Ludwig de Cuba (2001)

Referencias

Enlaces externos 

(Sitio Oficial de René Peña)
Havana Cultura Visual art
Soy Cubano
Cuban gallery
Havana Cultura

Fotógrafos de Cuba
Nacidos en La Habana